Скипида́р (ма́сло терпенти́нное, терпенти́н) — жидкая смесь терпенов и терпеноидов, получаемых из смол хвойных деревьев (живицы).

По своей сути — это разные эфирные масла, получаемые методами экстракции или дистилляции из различных частей хвойных деревьев семейства Сосновые. Название «скипидар» в настоящее время подразумевает крупнотоннажный технический продукт, из относительно неоднородного сырья; а «терпенти́нное масло» — более высокотехнологичный продукт, из отборного сырья (например, эфирное масло из хвои сосны горной, эфирное масло из древесины можжевельника обыкновенного и др.).

Получение и типы 
Основная часть производимого промышленностью скипидара, живичный скипидар, изготавливается путём нагрева (перегонки) натуральной хвойной живицы с водяным паром.

Древесный (сухоперегонный) скипидар получают перегонкой водяным паром или сухой перегонкой кусков древесины из частей растения с высоким содержанием смол (сосновых пней и др.).

Экстракционный скипидар получают отгонкой летучей фракции из смолистых веществ, получаемых экстракцией органическими растворителями (обычно бензином) щепы смолистых частей древесины (пней и стволов).

Сульфатный скипидар является побочным продуктом при производстве древесной целлюлозы из смолистой древесины сульфатным способом. Отличается высокой токсичностью.

Состав 
Основные компоненты скипидара — терпены и терпеноиды — пинены (альфа и бета), дельта-3-карен, мирцен, кариофиллен и др. Состав скипидара значительно варьирует в зависимости от источника живицы: вида растения (сосна, лиственница, ель и др.), от характера сырья (живица, древесина, ветки и хвоя, пни); а также от времени заготовки и технологии переработки сырья.

Скипидар из сосны Pinus sylvestris (наиболее распространённый источник живицы) содержит до 78 % пиненов, 10—18 % дельта-3-карена, 4—6 % дипентена. Скипидар можно рассматривать как род эфирного масла, получаемого из хвойных растений.

Применение 
Широко применяется как растворитель лаков и красок, а также в медицине, ветеринарии, в химической промышленности (производство камфоры, терпингидрата и т. п.).

В качестве растворителя скипидар вводят в масляные краски и лаки, используют как смывку для старой краски (в чистом виде либо в смеси с другими растворителями).

В медицине используется как раздражающее средство только очищенный живичный скипидар в составе мазей, предназначенных для лечения ревматизма, при ушибах и растяжениях, при геморрое, как ароматическое вещество в некоторых мазях, а также в составе растворов и эмульсий только для наружного применения.

Токсичность

Свойства живичного скипидара 
Скипидар является органическим веществом, обладающим умеренной токсичностью (TCLo ингаляционно, человек = 175 ppm. ЛД50 перорально, крысы = 5760 мг/кг. LC50 ингаляционно, крысы = 12г/м3/6ч. LC50 ингаляционно, мыши = 29 г/м3/2ч.). При пероральном применении скипидар высокотоксичен и может привести к летальному исходу, отмечены случаи смерти детей от дозы менее 15 мл скипидара.

Также скипидар может вызывать дерматиты, до 1980-х годов именно скипидар был основной причиной контактных раздражающих и аллергических дерматитов у художников.

Скипидар может вызвать химический ожог, его пары могут раздражать и повреждать кожу, глаза, при вдыхании повредить лёгкие и нервную систему.

Может вызвать почечную недостаточность при употреблении внутрь.

Скипидар легковоспламеняем. Меры предосторожности при работе со скипидаром в качестве растворителя аналогичны работе с другими органическими растворителями. Работы со скипидаром необходимо проводить на открытом воздухе, избегая попадания на кожу рук. В случае попадания надо смыть теплой водой с мылом.

Сульфатный скипидар 
Сульфатный скипидар за счёт многочисленных примесей существенно токсичнее живичного.

Примечания

Литература 
 
 

Эфирные масла
Растворители
Терпены и терпеноиды